Ridgeland puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
Ridgeland (Misisipi)
Ridgeland (Carolina del Sur)
Ridgeland (Wisconsin)